CPV (The Common Procurement Vocabulary) — публічний словник закупівель. Розроблений Європейським Союзом для спрощення публічних тендерних закупівель, опублікований у Офіційному Журналі Європейського Союзу (Official Journal of the European Union — OJEU) з метою уніфікації класифікації при описі умов публічних закупівель. Він був затверджений Регуляцією ЄС № 2195/2002 Європейським Парламентом і Радою Публічного словника закупівель.

Структура 
Номерний код складається з 8 розрядів, які поділяються на:
 розділи: перші два розряди коду XX000000-Y.
 групи: перші три розряди коду XXX00000-Y.
 класи: перші чотири розряди коду XXXX0000-Y.
 категорії: перші п'ять розрядва коду XXXXX000-Y.

Приклади 
03113100-7 Sugar beet

03113200-8 Sugar cane

18451000-5 Buttons

18453000-9 Zip fasteners

71355000-1 Surveying services

71355200-3 Ordnance surveying

Ресурси 

 SIMAP: Інформація про європейські публічні закупівлі — CPV  (англ.)
 The Official Journal of the European Union (OJ) 

 Summaries of EU legislation > Internal market > Businesses in the internal market > Public procurement > Common procurement vocabulary 
 CVP 2008 Explanatory Notes 
 Information about European public procurement 

Європейські конвенції
Експорт
Економіка Європи